Příjmení Hajšman, přechýleně Hajšmanová, nese více různých osobností:

 Jan Hajšman (1882–1962) – český publicista a novinář
 František Hajšman (1871–1919) – český anarchista a redaktor
 Karel Hajšman (1920–?) – český a československý politik
 Vlastimil Hajšman (1928–1978) – československý hokejový útočník